Yi Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beiyishui He, vattendrag, Hebei, 
 Yi Shui (vattendrag i Kina), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar